

Дани сећања 

1430-е пне.